Coppa Italia kan avse:

Coppa Italia (baseboll)
Coppa Italia (basket)
Coppa Italia (fotboll)
Coppa Italia (fotboll, damer)
Coppa Italia (ishockey)
Coppa Italia (landhockey)
Coppa Italia (racing)
Coppa Italia (rullskridskohockey)
Coppa Italia (rugby union)
Coppa Italia (softboll)
Coppa Italia (volleyboll, damer)
Coppa Italia (volleyboll, herrar)